Jack Richardson (1870–1963) – amerykański aktor
 Jack Richardson (1892–1979) – amerykański baseballista
 Jack Richardson (1921–2011) – australijski polityk